Ośno (gromada w powiecie aleksandrowskim)
 Ośno (gromada w powiecie oławskim)
 Gromada Ośno (powiat sulęciński)
także:
 Ośno Górne (gromada) (powiat aleksandrowski/radziejowski)
 Ośno Lubuskie (gromada) (powiat sulęciński)